Владимир Эренберг

 Эренберг, Владимир Георгиевич (1875—1923) — российский и советский композитор, дирижёр.
 Эренберг, Владимир Владимирович (1906—1996) — советский актёр.